Ksenija Lykina e Anastasija Pavljučenkova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Christina McHale e Ajla Tomljanović hanno battuto in finale 6–1, 2–6, 10–4 Aleksandra Krunić e Sandra Zaniewska.

Teste di serie

 Elena Bogdan /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
 Beatrice Gumulya /  Noppawan Lertcheewakarn (semifinali)
 Ana Bogdan /  Alexandra Cercone (secondo turno)
 Ksenia Kirillova /  Ksenija Pervak (quarti di finale)

 Anna Orlik /  Laura Robson (quarti di finale) 
 Christina McHale /  Ajla Tomljanović (campionesse) 
 Yana Buchina /  Heather Watson (primo turno) 
 Beatrice Capra /  Lauren Embree (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2009